Ruta Provincial 62 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 62, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 62, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.